Matt Duffy peut désigner :
Matt Duffy (1986-), joueur américain de hockey sur glace ;
Matt Duffy (1989-), joueur américain de baseball ;
Matt Duffy (1991-), joueur américain de baseball.